

Онешті () — місто у повіті Бакеу.
 Онешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Плугарі.

Онешть () — село у Єдинецькому районі.
 Онешть () — село у Гинчештському районі.
 Онешть () — село у Страшенському районі.